Чжань Юнжань і Чжуан Цзяжун виграли титул, у фіналі перемігши пару Анабель Медіна Гаррігес і Вірхінія Руано Паскуаль з рахунком 7-5, 6-2.

Сіяні пари 

  Чжань Юнжань Чжуан Цзяжун (чемпіонки)
  Меган Шонессі Жанетта Гусарова (чвертьфінал)
  Анабель Медіна Гаррігес Вірхінія Руано Паскуаль (фінал)
  Хісела Дулко Мейлен Ту (чвертьфінал)

Сітка

Посилання 
Draw 

2007
Ordina Open